Маршал Португалии () — высшее воинское звание в Сухопутных войсках и в ВВС Вооружённых сил Португалии. Является «пятизвёздным» званием (по применяемой в НАТО кодировке — OF-10).

В широком смысле, Маршал Португалии — название нескольких командных должностей в Вооружённых силах Португалии.

Впервые звание Маршала Королевства Португалия (, иногда Mariscal) было создано в армии Португалии королем Фернанду I в 1382 году в ходе реорганизации высших постов армии Королевства. Маршал существовал в единственном числе, был непосредственно подчинен Коннетаблю Португалии, и отвечал за вопросы административной организации армии, в том числе расквартирование и снабжение войск.

В соответствии с этим указом, Гонсало Васкес де Азеведо был назначен первым Маршалом Португалии в 1382 году. Затем эта должность перешла к его зятю, Гонсалу Васкесу Кутиньо, и оставалась в аристократической семье Кутиньо, графов Мариальва, вплоть до заключения Иберийской унии 1580 года. После восстановления независимости Португалии в 1640 года должность маршала была возрождена королем Португалии Жуаном IV и сохранялась ещё некоторое время.

В 1762 году звание маршала было возрождено королём Португалии. Это звание было теперь разделено на две ступени: Генерал-маршал () и Маршал армии (). Оба звания присваивались выдающимся военачальникам, главнокомандующим армией, а также иностранным военачальникам, в XX веке — президентам страны. 

В ВВС Португалии в 1952 году было введено также воинское звание Маршал ВВС (). Оно было присвоено всего два раза, из них один раз посмертно.

Всего известно о 40 случаях присвоения звания маршала Португалии: 11 раз присваивалось средневековое звание маршала Португалии, 13 раз звание маршала-генерала, 14 раз звание маршала армии и 2 раза звание маршала ВВС. Двум военачальникам, англичанину Бересфорду и португальцу маркизу де Альвиту было последовательно присвоено сперва звание маршала армии, а затем звание маршала-генерала, так что суммарно португальских маршалов было 38.

Список маршалов

Маршалы Португалии (Средневековая креация) 
 Гонсало Васкес де Азеведо — 1383.
 Гонсало Васкес Кутиньо,​​ — 1385.
 Дон Васко Фернандес Кутиньо, 1-й граф Мариальва — 1413.
 Дон Фернандо (I) Кутиньо  — 1450.
 Дон Альваро Гонсалвес Кутиньо — 1480.
 Дон Фернандо (II) Кутиньо — 1500.
 Дон Альваро Кутиньо Кутиньо — 1530.
 Дон Фернандо (III) Кутиньо — 1560.
 Дон Фернандо (IV) Кутиньо — 1578.
 Дон Фернандо Маскаренас, 1-й граф Серем — 1643.
 Дон Хорхе Маскареньяс, 2-й граф Серем — 1650.

Маршалы-генералы 
 Вильгельм I (граф Шаумбург-Липпе) — 1762.
 Жозе Антониу Франсишку Лобу да Сильвейра, маркиз де Альвиту () — 1768.
 Браганса де Лафуш, Жуан Карлуш (англ.) — 1791.
 Артур Уэлсли, герцог Веллингтон — 1809.
 Уильям Карр Бересфорд — 1816.
 Нунью Каэтану Альвареш Перейра де Мелу, герцог ду Кадаваль (порт.) — 1832.
 Луи Огюст Виктор Ген де Бурмон — 1833.
 Огюст де Богарне, консорт Португалии — 1835.
 Фернанду II, король Португалии — 1836.
 Педру V, король Португалии — 1855.
 Луиш I, король Португалии — 1861.
 Карлуш I, король Португалии — 1889.
 Мануэл II, король Португалии — 1908.

Маршалы армии 

 Жозе Антониу Франсишку Лобу да Сильвейра, маркиз де Альвиту () — 1762.
  Кристиан Август Вальдек-Пирмонтский — 1792.
 Карл Александр фон дер Гольц — 1800. 
 Шарль де Виомениль — 1801.
 Уильям Карр Бересфорд, 1-й граф Кампомайор — 1809.
 Мануэл Памплона Карнейру Рангел, виконт де Бейру (порт.) — 1833.
 Жан-Батист Солиньяк — 1833.
 Антониу Жозе Терсейра — 1833.
 Жуан Карлуш Салданья — 1834.
 Антониу Висенте де Керуш, граф де Понте де Санта Мария () — 1860. 
 Мануэл ди Оливейра Гомиш да Кошта — 1926. 
 Антониу Ошкар де Фрагозу Кармона — 1947. 
 Антониу ди Спинола — 1981. 
 Франсишку да Кошта Гомеш — 1982.

Маршалы ВВС 

 1958 — Франсишку Игину Кравейру Лопеш (1894—1964).
 1990 — Умберту да Силва Делгаду (посмертно).

Примечания

Литература 
 Sobral, José J. X., Marechais portugueses, Audaces, 2008.

Воинские звания по алфавиту
Военно-воздушные звания
Списки военных деятелей